Белоглазки, или настоящие белоглазки (), — род воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae).

Область распространения простирается от Афротропики через восточный вплоть до австралийского-азиатского экорегиона. Наиболее выделяющийся признак белоглазок — это белое окологлазное кольцо. Впрочем, у некоторых видов оно может быть также чёрным или вовсе отсутствовать. Длина тела отдельных видов варьирует между 8 и 15 см.

Классификация 
На сентябрь 2020 года в род включают 103 вида:
 
 † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комменарии

Ранее к роду относили очковую белоглазку (Zosterops wallacei), но в результате филогенетических исследований 2009 года её перенесли в род хелей — Heleia wallacei.

Примечания 

 
Роды птиц